Клясово — название населённых пунктов:

Россия 
 Клясово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Клясово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Клясово — деревня в Угличском районе Ярославской области.